Sjednocená evangelikální církev je označení několika evangelikálních církví.
 Sjednocená evangelikální církev byla federace polských evangelikálních církví, existující v letech 1947-1988.
 Sjednocená evangelikální církev v USA byla církev existující v letech 1891-1922, kdy se přejmenovala na Evangelikální církev (The Evangelical Church).